Liam Henderson (1989), een voetballer van Watford FC
 Liam Henderson (april 1996), een voetballer van Celtic FC
 Liam Henderson (augustus 1996), een voetballer van Heart of Midlothian FC